Апостольский викариат Контагоры () — апостольский викариат Римско-Католической церкви c центром в городе Контагора, Нигерия. Апостольский викариат Контагоры подчиняется непосредственно Святому Престолу. Кафедральным собором апостольского викариата Контагоры является церковь святого Михаила Архангела.

История 
15 декабря 1995 года Святой Престол учредил апостольскую префектуру Контагоры, выделив её из епархий Илорина, Минны и Сокото.

21 мая 2002 года апостольская префектура Контагоры была преобразована в апостольский викариат.

Ординарии апостольского викариата 
 епископ Timothy Joseph Carroll (15.12.1995 — 30.04.2010);
 епископ Bulus Dauwa Yohanna (2.02.2012 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 
 Информация 

Католические епархии Нигерии